Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par Lourdes.

Format et règlement 

Durant la première phase de la compétition, les formations, réparties en sept poules de quatre équipes, s'affrontent en matchs « aller/retour » (six matchs pour chacune des équipes soit douze rencontres par groupe). Les vainqueurs de chaque poule sont directement qualifiés pour les quarts de finale et les deuxièmes participent aux huitièmes de finale, ainsi que le meilleur troisième. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Phase de qualification

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Toulouse (16 points) contre La Rochelle (12), Romans (16) contre Mont-de-Marsan (12), Carcassonne (16) contre Perpignan (13), Graulhet (15) contre Angoulême (14), Agen (16) contre Lourdes (12), Dax (14) contre Toulon (14), Narbonne (16) contre Brive (12) et Béziers (15) contre Pau (14).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1980-1981
Rugby à XV en 1980
Rugby à XV en 1981
Sport en France en 1980
Sport en France en 1981